Die zweite Chance steht für:

 American Heart – Die zweite Chance, US-amerikanischer Spielfilm von Martin Bell (1992)
 Einfach Rosa – Die zweite Chance, deutsche Filmkomödie von Michael Karen (2016) 
 In the Line of Fire – Die zweite Chance, US-amerikanischer Spielfilm von Wolfgang Petersen (1993)
 Meine wunderbare Familie: Die zweite Chance, deutscher Fernsehfilm von Bernhard Stephan (2008) 
 Rewind – Die zweite Chance, deutscher Spielfilm von Johannes F. Sievert (2017) 
 Rosamunde Pilcher: Die zweite Chance, deutscher Fernsehfilm von Dieter Kehler (1997)

Siehe auch:
 Zweite Chance, Spielfilm von Susanne Bier (2014)
 Drechslers zweite Chance, deutscher Fernsehfilm von Jobst Oetzmann (2004)
 Eine zweite Chance, US-amerikanischer Spielfilm von Forest Whitaker (1998)
 Keine zweite Chance, Kriminalroman von Harlan Coben (2003)
 Seconde Chance (Fernsehserie), französische Fernsehserie (2008–2009)
 The Second Chance – Wie du mir, so ich dir, US-amerikanischer Fernsehfilm von Douglas Barr (2003)
 Second Chances, US-amerikanischer Pornofilm (2014)